387 км () — путевой пост на линии Крустпилс — Даугавпилс, на территории района Эзермала города Даугавпилса в Латвии.

Назначение путевого поста 387 км — обслуживать стрелочные переводы в месте примыкания к линии Крустпилс — Даугавпилс путей, ведущих в Даугавпилсский сортировочный парк. Здание путевого поста, по состоянию на 2015 год, разрушено.

Примечания

Ссылки 
 Страничка станции на сайте railwayz.info

Даугавпилсский край
Железнодорожные станции по алфавиту
Остановочные пункты Латвии